Michail Jefremow () ist der Name folgender Personen:

* Michail Grigorjewitsch Jefremow (1897–1942), sowjetisch-russischer General 
 Michail Olegowitsch Jefremow (* 1963), russischer Schauspieler, Theaterregisseur und TV-Moderator
 Michail Timofejewitsch Jefremow (1911–2000), russischer Politiker und Diplomat